Příjmení Stoltz [stolc], přechýleně Stoltzová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Gösta Stoltz (1904–1963) – švédský šachový mistr
 Roland Stoltz (1931) – švédský hokejový obránce
 Roland Stoltz (* 1954) – švédský hokejový útočník
Ženský tvar
 Marion Stoltzová (* 1990) – francouzská sportovní šermířka
Podobná příjmení
 Stolz
 Štolc

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Švédská příjmení
Francouzská příjmení